

Журавльовське сільське поселення — сільське поселення, Омутинський район, Тюменська область
 Журавльовське сільське поселення — сільське поселення, Теврізький район, Омська область